Bieg na 10 000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 rozegrano 7 lutego na torze Eisschnelllaufbahn Innsbruck. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Szwed Jonny Nilsson.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964